Па́ртридж, Па́тридж (, ) — английская фамилия:
  (род. 1981) — британский гребец, чемпион мира (2005, 2006, 2009) и победитель Королевской регаты Хенли (2005) в четвёрках без рулевого.
  (1866—1963) — новозеландская художница, чьи работы входят в частности в собрание Художественной галереи Крайстчерча.
  (род. 1986) — британский юморист, лауреат Британской премии в области подкастов за комедийный подкаст (2017, 2018).
  (1861—1945) — британский художник-иллюстратор, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея, сын Ричарда Партриджа.
  (род. 1990) — британская прыгунья в высоту, чемпионка Великобритании в помещениях (2017, 2020).
 Партридж, Бретт — австралийский гольфист, обладатель Кубка Эйзенхауэра (1996).
  — канадский костюмер, лауреат премии «Джини» (1987).
 Партридж, Грэм — британский яхтсмен, чемпион мира в классе «Миррор» (1976).
 Партридж, Джеймс:
  (1823—1884) — американский дипломат и политик, посол США в Бразилии (1871—1877).
  (1902—1974) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Бруклин Робинс».
 Партридж, Джон:
  (1838—1920) — американский полицейский комиссар полиции Нью-Йорка (1902—1903).
  (1861—1945) — британский художник-иллюстратор, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея, брат Ричарда Партридж.
 Партридж, Джон (род. 1971) — британский актёр, танцор, певец и телеведущий.
  (1740—1828) — американский школьный учитель и политик, делегат Континентального конгресса (1779—1785), член Палаты представителей (1789—1790).
 Партридж, Дон (1941—2010) — британский автор-исполнитель.
  (1891—1946) — американский политик, член Палаты представителей (1931—1933).
 Партридж, Дэвид:
  (1919—2006) — канадский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Канады.
  (род. 1978) — британский футболист, финалист Кубка Шотландской лиги в составе и в качестве тренера клуба «Мотеруэлл» (2005).
 Партридж, Иан (род. 1938) — британский лирический тенор.
  — американский специалист по компьютерным технологиям, член Зала славы Интернета в категории инноваторов (с 2017).
 Партридж, Кристофер Хью (род. 1961) — британский религиовед, культуролог, писатель и редактор научной литературы, ведущий специалист по популярной культуре.
 Партридж, Кэтлин (1963—2021) — австралийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1988 года.
  (1901—1976) — британский бегун, специализирующийся по бегу с барьерами, участник Олимпийских игр (1924).
  (род. 1991) — британская бегунья, чемпионка Англии в беге по пересечённой местности (2015—2016) и Великобритании по марафонскому бегу (2018), дочь Рут Партридж.
  (род. 1950) — британский генетик, президент Общества генетики (2000—2003), член Королевского общества (с 1996).
  (1818—1886) — американский военный и политический деятель, генерал-адъютант штата Вермонт (1853—1854).
  (род. 1950) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Лестер Сити».
  (1891—1967) — британский электротехник, президент Женского инженерного общества (1944—1945).
  (1922—2007) — родезийский политик, министр обороны (1977) и сельского хозяйства (1977—1979).
 Партридж, Мелисса — новозеландская музыкантка, лауреат Новозеландской музыкальной премии за кантри-альбом (2008).
  (1683 — между 1729 и 1737) — предположительная личность американского художника, известного как Шуйлер Лимнер.
  (род. 1958) — американский писатель в жанре ужасов и мистики, лауреат премии Брэма Стокера за сборник (1992, 2001) и повесть (2006).
  (1785—1854) — американский военный и политический деятель, суперинтендант Военной академии США (1814—1817).
 Партридж, Ричард:
  (род. 1957) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс», «Сан-Диего Чарджерс» и «Баффало Биллс».
  (1805—1873) — британский хирург, президент Королевского медицинского и хирургического общества (1863—1865) и Королевской коллегии хирургов (1866), брат Джона Партриджа (1861—1945), отец Бернарда Партриджа.
 Партридж, Ричи (род. 1980) — ирландский футболист.
 Партридж, Роб:
  (род. 1985) — британский велогонщик, чемпион Уэльса (2008—2009).
 Партридж, Роб — британский яхтсмен, серебряный медалист чемпионата мира в классе 29er (2006).
  (1888—1984) — американский гравёр, чьи работы входят в частности в собрание вашингтонской Национальной галереи искусства.
  (1917—2015) — американский фотограф, чьи работы входят в частности в собрание Музея изящных искусств в Хьюстоне.
  (ур. Смит; род. 1960) — британская бегунья, чемпионка Великобритании по бегу на 3000 м (1981), чемпионка мира в беге по пересечённой местности в составе сборной Англии (1986), мать Лили Партридж.
  (также известна как С. А. Партридж; род. 1982) — южноафриканская писательница, автор молодёжной литературы, лауреат премии М. Э. Р. (2008, 2012, 2014, 2019).
  (1857—1930) — американский англиканский священник, первый епископ Киото (1900—1911), епископ Западного Миссури Епископальной церкви (1911—1930).
  (род. 1974) — британский футболист.
 Партридж, Сьюзан:
  (1930—1999) — британская теннисистка, чемпионка Великобритании (1951) и Франции (1953) на крытых кортах и Открытого чемпионата Италии (1952), чемпионка Скандинавии на крытых кортах в парах (1951).
  (род. 1980) — британская бегунья, чемпионка Великобритании по марафонскому бегу (2013).
  (1790—1883) — американский политик, член Палаты представителей (1841—1843).
 Партридж, Тедди (Эдвард) (1891—1970) — английский футболист.
 Партридж, Уильям:
  (1861—1930) — американский скульптор, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
  — американский игрок в лякросс, серебряный медалист Олимпийских игр (1904).
 Партридж, Фрэнк:
  (1861—1943) — американский адвокат, дипломат и политик, посланник США в Венесуэле (1893—1894), член Сената (1930—1931).
  (1877—1941) — англиканский священник, епископ Портсмута (1937—1942).
  (1924—1964) — австралийский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в Бугенвильской кампании (1945).
  (1793—1840) — американский религиозный деятель, епископ Церкви Христа святых последних дней (1831—1840).
  (род. 1951) — американская писательница, лауреат премии «Золотой воздушный змей» Общества детских писателей и иллюстраторов за нехудожественное произведение (2003) и нехудожественное произведение для старшей возрастной категории (2019).
 Партридж, Энди (род. 1953) — британский певец и гитарист.
  (1900—1990) — американский военный лётчик, командующий 5-й воздушной армией (1948—1951), первый начальник NORAD (1957—1959).
  (1895—1974) — британский политик, член Палаты общин (1951—1964).

Топоним 
 Партридж — тауншип в штате Миннесота (США).